MX может означать следующее:

 запись MX в зонах DNS.
 Mx или Мкс — максвелл (единица измерения).
 mx — двухбуквенный код Мексики в ISO 3166-1.
 .mx — национальный домен верхнего уровня для Мексики.
 MX — число 1010 в римской системе счисления.

Техника 
 Mx-магнитометр — наиболее распространенный вид оптического квантового магнитометра.
 MX («Эм-Икс») — индекс американских ракетных вооружений и летательных аппаратов на реактивной тяге, находившихся на стадии проектирования и разработки, до принятия их на вооружение.
 MX — одно из неформальных названий американской межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования LGM118A Peacekeeper.

См. также 
 Сокращенно Maxthon.
 МХ (кириллица)